Bettenhausen peut faire référence à :
 Bettenhausen, commune suisse du canton de Berne ;
 Bettenhausen, ancienne commune allemande de l'arrondissement de Schmalkalden-Meiningen, aujourd'hui quartier de la commune de Rhönblick ;
 Bettenhausen, ancienne commune allemande, aujourd'hui quartier de la ville de Cassel.